Beckingham (Lincolnshire)
 Beckingham (Nottinghamshire)